est la formule brute de plusieurs isomères.
 squalène, numéro CAS 
 hopène, numéro CAS